Децзу́н (, «пращур-добродійник») — храмове ім'я та титул імператорів Китаю.

Китай 
 Сима Децзун (*司馬德宗, 382—419) — 14-й імператор династії Цзінь, 10-й володар епохи Східна Цзінь
 Де-цзун — 12-й імператор Тан (779–805)
 Децзун — одинадцятий імператор династії Цін (1875–1908)
Храмові імена імператорів